Паутовка — название населённых пунктов в России:
 Паутовка — село в Мазановском районе Амурской области.
 Паутовка — село в Нижнеомском районе Омской области.